En Croatie, une ville (en croate, ),  ayant un statut particulier, elle constitue donc une division administrative de second niveau en dessous des comitats.

Une municipalité prend le nom officiel de ville si elle est le siège d'un comitat, si elle compte plus de  habitants, ou s'il s'agit d'une exception. Il existe 127 villes en Croatie et selon le recensement de 2001, 56 % de la population est urbaine.

Liste des villes de Croatie 

Liste des villes de Croatie par comitat et par nombre d'habitants.

Sources

Voir aussi

Articles connexes 
 Municipalité (Croatie)
 Comitat (Croatie)
 Liste des noms latins des villes des Balkans

Croatie
Liste en rapport avec la Croatie